Sant Rafel del Maestrat kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sant Rafel del Maestrat (ort), Valencia, Província de Castelló, 
 Sant Rafel del Maestrat (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar